Алекса́ндр Сапры́кин:
 Сапрыкин, Александр Михайлович (1946—2021) — советский волейболист, тренер.
 Сапрыкин, Александр Николаевич (1929—1998) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.